Andrzej Janicki – polski szlachcic, sędzia ziemski lwowski w latach 1775–1778
 Andrzej Michał Janicki (1929–2019) – polski informatyk, pułkownik, prof. dr hab.
 Andrzej Janicki-Rola (1940–2011) – polski matematyk i dyplomata
 Andrzej Janicki (ur. 1956) – polski koszykarz
 Andrzej Janicki (1966–2021) – polski rysownik komiksów oraz ilustrator
 Andrzej Janicki – polski muzyk, klarnecista, prof.